

Geografia

Austria 
 Meiningen – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch

Niemcy 
 Meiningen – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Zobacz też 
 Saksonia-Meiningen i Hildburghausen
 Schmalkalden-Meiningen